Germinal pode se referir a:

 Germinal, romance do escritor francês Emile Zola
 Germinal, o sétimo mês do Calendário Revolucionário Francês

Cinema e televisão
 Germinal, filme dirigido por Albert Capellani (1913)
 Germinal, filme dirigido por Yves Allégret (1963)
 Germinal, minissérie em 5 episódios dirigida por John Davies (1970)
 Germinal, filme dirigido por Claude Berri (1993)

Editoras e periódicos
 Germinal, antigo jornal anarquista publicado em Londres
 Germinal-La Barricata, antigo periódico anarquista publicado no Brasil
 Editora Germinal, uma editora anarquista do Rio de Janeiro
 Germinal Editora, uma editora de São Paulo
 Edições Germinal, uma editora de Goiânia

Pessoas
 Germinal Pierre Dandelin (1794-1847), matemático, soldado e professor belga

Outros
 Germinal Beerschot, time de futebol belga

Desambiguação